Эдмо́н Одра́н () — французский композитор, сначала составивший себе имя как композитор церковной музыки, затем имевший блестящий успех своими опереттами.

Биография и творчество 
Родился 11 апреля 1842 года в Лионе. Обучался у Камиля Сен-Санса в Институте церковной музыки (Париж). В 1861-1879 годах Одран служил капельмейстером в церкви Сен-Жозеф в Марселе.

В 1879 году переехал в Париж и занялся сочинением оперетт. В 1880 году в театре Буфф-Паризьен состоялась премьера его оперетты «Маскотта», которая получила наибольшую известность. «Маскотта» была одной из последних для золотого века французской оперетты и имела лишь временный успех. Эта оперетта считается самым значительным сочинением Одрана за всё его творчество, в ней он следует национальной французской традиции, также как Шарль Лекок.

Сочинения Одрана отличаются лёгкостью, юмором и изяществом. Его оперетты ставились во многих театрах Франции («дю Жимназ», «Нувоте», «Ренессанс» и др.). Скончался Одран 17 августа 1901 года в Тьерсвиле (Сена и Уаза).

Семья 
Внук композитора, Эдмон Одран, был артистом балета. В 1937—39 годах танцевал в труппе «Балет юности», после войны (в 1943 году?) женился на балерине Людмиле Чериной. В 1950 году погиб в автокатастрофе, случившейся недалеко от Лиона.

Сочинения 
 Опера «Фотис» (1896, Генуя)
 Оперетты:
 Медведь и паша (1862, Марсель)
 Искательница остроумия (1864, театр «Жимназ»)
 Великий могол (1867, «Жимназ»)
 Нивернезка (1867, «Жимназ»)
 Свадьба Оливетты (1879, театр Буфф-Паризьен)
 Маскотта (1880, театр Буфф-Паризьен)
 Жилетта из Нарбонна (1882, театр Буфф-Паризьен)
 Незабудка (1885, «Буфф-Паризьен»)
 Стрекоза и муравей (1886, театр «Гёте», Париж)
 Клятва любви (театр «Нувоте»)
 Крошка (1887, театр «Ренессанс»)
 Мисс Хельетт (1890, театр Буфф-Паризьен)
 Дядюшка Селестен (1891, театр «Меню-Плезир»)
 Мадам Сюзетт (1893, театр Буфф-Паризьен)
 Герцогиня Феррарская (1895, театр Буфф-Паризьен)
 Куколка (1896, театр «Гёте», Париж)
 Священник Винцент (1901, театр Буфф-Паризьен)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Оперные композиторы Франции XIX века